Хосе́ Джо́нни Магальо́н Оли́ва (; 21 октября 1981, Окотлан, Халиско) — мексиканский футболист, защитник клуба «Минерос де Сакатекас». Выступал в сборной Мексики.

Клубная карьера 
Магальон является воспитанником клуба «Гвадалахара» и до 2005 года выступал за его резервную команду «Тапатио». В основной команде «Гвадалахары» Мегальон дебютировал 13 марта 2005 года, в матче против клуба «Америка», на сегодняшний момент он провёл за «Гвадалахару» 154 матча, в которых забил 3 мяча.

Международная карьера 
В составе национальной команды Джонни Магальон дебютировал 28 февраля 2007 года в матче со сборной Венесуэлы, к настоящему времени он сыграл в 50 матчах за сборную, в которых забил 3 гола. Магальон включён в заявку сборной Мексики на Чемпионат мира 2010

Голы за сборную

Достижения 
 Чемпион Мексики: Апертура 2006
 Обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ: 2009

Ссылки 
 Профиль на footballdatabase.com
 Профиль на сайте ФК «Гвадалахара»
 Профиль на femexfut.org
 
 
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Минерос де Сакатекас»